Hongaars voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Hongaars voetbalelftal onder 16 (vrouwen)